Den griechischen Namen Nikias (Νικίας) tragen:

Personennamen
 der athenische Politiker Nikias († 413 v. Chr.)
 ein athenischer Maler: Nikias (Maler) (2. Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.)
 ein attischer Töpfer: Nikias I (Töpfer) (um 560–550 v. Chr.)
 ein attischer Töpfer: Nikias II (Töpfer) (um 420–400 v. Chr.)
 ein indo-griechischer König Nikias (um 50 v. Chr.)

Notnamen
 den Notnamen Nikias-Maler trägt ein attischer Vasenmaler

Vornamen
 Nikias Chryssos (* 1978), deutsch-griechischer Filmregisseur und Drehbuchautor.
 Nikias Arndt (* 1991), deutscher Bahn- und Straßenradrennfahrer